A-1 liga za žene za sezonu 2013./14. je dvadeset i treća sezona najvišeg ranga hrvatskog košarkaškog prvenstva za žene u kojem sudjeluje 11 klubova. Prvakinje su prvi put postale košarkašice  Medveščaka iz Zagreba.

Sudionici 
 PGM Ragusa - Dubrovnik *
 Gospić - Gospić
 Studenac - Omiš
 Rockwool -  Pula
 Kvarner -  Rijeka 1
 Split -  Split
 Šibenik - Šibenik
 Zadar - Zadar
 Medveščak  - Zagreb **
 Novi Zagreb-  Zagreb ***
 Trešnjevka 2009 -  Zagreb

1 Sezonu započeli pod imenom Pleter 
* istovremene članice i WBFAL lige 
** istovremeno članice i MŽRKL lige 
*** istovremeno članice i MEL lige

Ljestvica i rezultati

Ljestvica

Doigravanje

Poveznice 
 MEL liga 2013./14.
 MŽRKL liga 2013./14.
 WBFAL liga 2013./14.
 A-2 hrvatska košarkaška liga za žene 2013./14.

Izvori 
 hks-cbf.hr, statistika
  

2013-14
ž-1-A-1